Les championnats de Tunisie d'escrime 2012 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2011-2012 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et féminine 
 Fleuret masculin et féminin 
 Sabre masculin et féminin

Une journée est organisée pour chaque discipline pour les catégories seniors, juniors, cadets, minimes et benjamins.

Épée

Hommes 
Le championnat de Tunisie d'épée masculine se déroule le 11 décembre 2011. Mohamed Ben Aziza remporte le titre.

Dames 
Le championnat de Tunisie d'épée féminine se déroule le 4 décembre 2011. Haïfa Jabri remporte le titre.

Fleuret hommes 
Le championnat de Tunisie du fleuret masculin se déroule le 4 décembre 2011. Haithem Bessaoud remporte le titre.

Sabre dames 
Le championnat de Tunisie du sabre féminin se déroule le 11 décembre 2011. Amira Ben Chaabane remporte le titre.

2012
Escrime
Compétition d'escrime à Tunis